Толоса (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 37,39 км². Население — 18 095 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

История 
Город основан в 1256 году.

Города-побратимы 
  Юстаритс (Франция, с 1989)

  Сакатекас, Мексика

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Página de la Diputación
 Artículo y galería de imágenes
 La Página de Tolosa-Lasonet

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа